Шля́па — головной убор, состоящий из двух частей:
 тулья́ — часть, покрывающая голову;
 поля  — выступающая за края тульи полоса материала для защиты лица, плеч, шеи от солнца, ветра и атмосферных осадков.

Ранее убор головной шляпа был только мужским, позже стал женским и детским (шляпка). Шляпа может использоваться как средство защиты головы и волос от непогоды, а также выполнять декоративную функцию. Шляпы могут украшаться перьями, чучелами, лентами и тому подобное: их много видов и разных форм. Ящик, коробка для шляпы, для шляпки — Шляпник.

В определенные исторические эпохи у ряда народов шляпа, как и другие элементы одежды, выполняла социальную функцию идентификации, указывая на принадлежность ее хозяина к тому или иному сословию, профессиональному цеху или образу жизни. Отсюда появились такие понятия как рыбацкая 
и пастушеская шляпа, цилиндр трубочиста, канотье гондольера, ковбойская шляпа и другие.

История 
Шляпа, без полей из войлока, бывшая в употреблении у этрусков, умбров и римлян называлась Пилеус (Pilleus). Древние римляне, в связи с климатом, в жизни показывались на улице с непокрытой головой, а при плохой погоде накидывали на голову тогу или надевали капюшон. Шляпа — pileus, а по-гречески — πέτασος, у них была из войлока и реже имела широкие поля. Носилась она низшими классами матросов, рыбаков и так далее при работе зимою и в дождливую погоду. Высшие классы использовали её только в путешествиях и в театре.

С устройством в Европе регулярных вооружённых сил (армий и флотов) повсеместно были введены новые головные уборы, носившие названия: шляпы, шапки, кивера и каски. Так была введена в обмундирование военнослужащих шляпа — мягкая, из войлока (поярка или фетра), с круглой тульёй и широкими полями, пригибавшимися различным образом к тулье, которая получила название треугольной или треуголки. Треуголка в вооружённых силах различных государств мира украшалась галунами, кистями, плюмажем, перьями, султанами, бантами, кокардами и петлицами.

В XVII веке, во время тридцатилетней войны, вся Западная Европа одевалась по-военному и мужчины носили мягкую поярковую (в Северной Америке - из подшерстка бизона) шляпу с широким полем, украшенную одним или двумя перьями; женщины носили украшенную перьями поярковую шляпу с загнутым полем.

Около середины XVII столетия поярковая шляпа приобрела твёрдую форму и тёмный цвет. Приблизительно с 1670 года во всей Европе начинается господство французской моды, включавшей в трёх местах приподнятую, снабжённую пером шляпу.

В эпоху пудренных париков шляпу из-за пудры носили под мышкой, она сделалась треугольной и вместо перьев была с края украшена позументом.

В столице Российской империи в городе Санкт-Петербурге выходил 10—12 раз в год журнал для модисток «Парижские модели шляп», издатель-редактор - Н. П. Аловерт.

Виды и типы 
Существовали и существуют следующие виды и типы шляп:

 мужская;
 женская;
 вне половая (юнисекс);
 кожаная;
 бумажная;
 валяная;
 поярковая;
 соломенная;
 и другие.

Нормы этикета 
 В придворном этикете царствующих особ существовала норма: при появлении короля/королевы все присутствующие снимают шляпы; находиться в шляпе в любом обществе - привилегия короля.
 При входе в жилое помещение мужчина обязан снять головной убор
 Европейский этикет позволяет дамам не снимать головной убор в помещении, если только этого не захочет его владелица
 Из наставления молодым дворянам: 
«Также, встретив знакомого, за три шага должен шляпу приятным образом снять, а не мимо прошедши и назад оглядываясь, приветствовать его. Ибо вежливым быть на словах, а шляпу держать в руках не избыточно, а похвалы достойно» «Юности честное зерцало». Россия, XVIII век.

 В западных обществах XIX-начала XX веков приподнимание шляпы было обычным невербальным приветствием между друзьями или знакомыми во время прогулки или общественного мероприятия. Встретив малознакомого человека, можно было лишь коснуться пальцами края шляпы.

 Неписаная норма: при входе в ворота Московского Кремля мужчина должен обнажить голову

 В культуре ряда штатов в США существует неписаная норма: мужчина может находиться в шляпе при посещении бара, закусочной или недорогого ресторана; этот обычай отчетливо прослеживается в кинофильмах, посвященных истории освоения Западных земель.

Названия шляп

Шляпа в языке 
 «Шляпочное знакомство» — неблизкое знакомство или здравствуй да прощай.
 «Греха шляпой не покроешь.»
 «Он любит под шляпки заглядывать.» 
 «Прошляпить» — упустить возможность.
 «Снимать шляпу» — выражать уважение.
 «Без штанов, а в шляпе» — о человеке, нарушающем последовательность действий.
 «Шляпа» — о человеке, упустившем какую-то возможность; так называют наивного человека, упускающего практическую выгоду.
 «Шляпа» — о вещи, которая плохо сделана или не качественная.
 Также употребляется в значении неудачи («ну как на охоту сходил? — да шляпа полная, ушёл олень»).
 «Дело в шляпе, от жеребья» — то есть дело слажено, готово, кончено.
 «Дело в шляпе» — дело сделано.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Шляпы
Аксессуары